Eye of Providence — четвёртый студийный альбом канадской метал-группы The Agonist. Релиз альбома состоялся 23 февраля 2015 года в Европе и 24 февраля того же года — в Северной Америке. Это первый альбом, записанный с новой вокалисткой Вики Псаракис, которая заменила Алиссу Уайт-Глаз в 2014 году, ушедшую в Arch Enemy.

Список композиций

Клипы 
 «Gates of Horn and Ivory» (15 января 2015)
 «My Witness, Your Victim» (29 января 2015)
 «A Gentle Disease» (11 февраля 2015)
 «Danse Macabre» (7 апреля 2015)

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Century Media
 Facebook
 Twitter

Альбомы The Agonist
Альбомы Century Media Records